Syllabus (del latín sillăbus, compendio), plan docente o resumen de un curso académico, es decir, su programa o índice.
 Syllabus Errorum os nostrae aetatis errores, listado recopilatorio de los principales errores del mundo moderno publicado por la Santa Sede en 1864, durante el papado de Pío IX.
 Syllabus der Pflanzenfamilien, libro botánico escrito por Heinrich Gustav Adolf Engler en 1924.
 Syllabub, postre tradicional inglés.

Referencias